Soutěžní ročník Bardsragujn chumb 2002 byl 11. ročníkem nejvyšší arménské fotbalové ligy. Svůj pátý titul vybojoval tým FC Pjunik Jerevan.

Tabulka

Vítěz

Odkazy

Reference

Související články 
 Bardsragujn chumb

2002
Fotbal v Evropě v roce 2002
Sport v Arménii v roce 2002